Weidenhöfer ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Weidenhöfer (1882–1956), deutscher Reichstagsabgeordneter, nationalsozialistischer Politiker
 Matthias Weidenhöfer (* 1985), deutscher Schauspieler